El término labrador (o Labrador retriever) puede referirse:

Animales 
 al Labrador Retriever, raza de perro;

Lugares 
 a la Península del Labrador, una península canadiense;
 a Labrador, una región de Canadá;
 a Terranova y Labrador, una provincia de Canadá;
 a Labrador, distrito del cantón de San Mateo, en la provincia de Alajuela de Costa Rica;
 a  Labrador municipio de la provincia de Pangasinán (Filipinas);

Personas 
 a Fausto Labrador, un santo;
 a Isidro Labrador, un santo;
 a Pedro Gómez Labrador (1722–1850), diplomático y noble español;

Profesiones 
 a un labrador, persona que trabaja la tierra (véase campesino).